Protictoides (Протиктоидес — „налик Протиктису”) је изумрли подрод плацентални сисара из изумрлог парафилетског рода Protictis, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе подрода Protictoides.

Временска распрострањенст подрода Protictoides унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Protictis

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке